Посёлок Волода́рского — населённый пункт в Ленинском городском округе Московской области России.

География 
Расположен юго-востоке округа, на берегу реки Пахры, в 8 км от её устья.

История 
Первое упоминание селения Лодыгино, которое располагалось на территории современного посёлка Володарского встречается в верительных грамотах 1451 года. Позднее при Алексее Фёдоровиче Шереметеве была возведена деревянная церковь Рождества Богородицы и селение получило новое название — Богородское.

В 1684 году селение переходит к Дмитрию Михайловичу Голицыну, который построил здесь белокаменную церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, после чего селение поменяло своё название на Казанское.

В конце XIX века купец первой гильдии Александр Иванович Осипов возвёл на левом берегу реки Пахры Юсуповскую суконную фабрику, которая и положила начало посёлку.

С 1929 года фабрика была переименована в прядильную фабрику имени В. Володарского. С 1930 года посёлок, вошедший в Раменский район, был переименован в Сталино, а в 1961 году обрёл своё нынешнее название по основному действующему предприятию. С конца 1964 года он относится к Ленинскому району.

С 1994 до 2006 года посёлок был административным центром Володарского сельского округа Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления — центром Володарского сельского поселения Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 3466 человек (1532 мужчины и 1934 женщины). На 2012 год в посёлке постоянно проживает около 4800 человек, в весенне-летний период это число увеличивается до 15 тысяч.

Достопримечательности 

 Краснокирпичные здания фабрики
 Склад из местного белого камня
 Храм святителя Николая Чудотворца

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа
Переименованные населённые пункты Московской области